Кисля́к () — фамилия, а также топоним.

Персоналии 
 Кисляк, Мария Тимофеевна (1925—1943) — Герой Советского Союза.
 Кисляк, Наталья Сергеевна (1926—2008) — советский и российский гематолог, член-корреспондент РАМН.
 Кисляк, Николай Александрович (1916—1994) — Герой Советского Союза.

Топоним 
 Кисляк — село в Гайсинском районе Винницкой области Украины.

См. также